Завод имени Сталина может означать:
 Завод имени Сталина (ЗИС) — название Завода имени Лихачёва в Москве в 1931—1956 годах.
 Также именем Сталина назывались и ряд других заводов:
 Ленинградский металлический завод (имени И. В. Сталина)
 Челябинский тракторный завод (имени И. В. Сталина)
 Шадринский автоагрегатный завод (имени Сталина)
 Новокраматорский машиностроительный завод (имени Сталина)
 Пермский моторный завод (Завод № 19 имени И. В. Сталина)
 Иркутский авиационный завод (Завод № 125 имени Сталина)
 Ишимбайский машиностроительный завод (Государственный союзный машиностроительный завод имени И. В. Сталина)
 Донецкий металлургический завод (Металлургический Сталинский завод имени И. В. Сталина)
 Уральский автомобильный завод имени Сталина (УралЗИС)
 Завод имени Сталина — название станции метро Автозаводская в Москве до 1956 года.
 «Завод имени Сталина» — советский футбольный клуб из Краматорска (Украинская ССР).
 «ЗиС» — название футбольного клуба «Торпедо» Москва в 1933—1936 годах.

См. также 
 Стадион Завода имени Сталина
 Посёлок ЗиС / посёлок ЗИЛ — бывший посёлок на окраине Москвы, находившийся недалеко от платформы Коломенское.